

Населені пункти та їхні частини
 Осетно — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Осетно — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Осетно — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Осетно — частина міста Старгард у Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Осетно — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки